Biologia
 Ameiurus natalis, un peix
 Praealticus natalis, un peix
 Nínox natalis, un ocell
 Zoserops natalis, un ocell
 Ariadna natalis, una aranya

Persones - cognom
 Antoni Natalis, cavaller romà
 Minuci Natalis (Minucius Natalis) fou un jurista roma del temps de Trajà. Probablement fou procònsol i àugur. El seu nom apareix al digest.
 Lucius Minicius Natalis Quadronius, senador romà a Barcino i Tarraco
Persones - nom
 Natalis Comes, humanista italià
 Natalís Cordat, poeta occità
 Natalis de Wailly, arxivista francès

Religió
 Dies natalis, dia de naixement, dit en l'església catòlica del dia de mort d'un sant